060 – codice che designa l'Osservatorio Astronomico di Ostrovik, vicino a Varsavia